

Toponymie

 Szczepanek est un  village de la gmina de Tłuszcz dans la powiat de Wołomin de la voïvodie de Mazovie.
 Szczepanek est un  village de la gmina de Strzelce Opolskie dans la powiat de Strzelce de la voïvodie d'Opole.